Dit is een overzicht van alle artiesten die op het Nederlandse popfestival Pinkpop hebben opgetreden:

Pinkpop
Pinkpop